Pietro Santoro – arcivescovo cattolico italiano (1913-1998)
Pietro Santoro – vescovo cattolico italiano (1946)